JON steht als Abkürzung für:

 Johnston Atoll Airport (auch Johnston Island Airport), einen geschlossenen Flughafen auf dem Johnston-Atoll im Pazifik (ehemaliger  IATA-Flughafencode)
 Johnsons Air, eine Fluggesellschaft in Ghana nach dem ICAO-Code

Jon steht für:
 einen Namen, siehe Jon

Jón steht für:
 einen isländischen und färöischen Namen, siehe Jón

Siehe auch:
 John
 Ion (Begriffsklärung)
 Yon (Begriffsklärung)
 Hyon

Abkürzung